Municipio de Yates puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Yates (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Yates (condado de Lake, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.